

Patronyme

Topographique
 Lantilly, commune de la Côte-d'Or
 Lantilly, hameau de la commune de Cervon, Nièvre

Divers
 Château de Lantilly, à Cervon, département de la Nièvre
 Château de Lantilly en Côte-d'Or.

Homonymie de toponyme